Die 70. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1966/67 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Basel.

Nationalliga A 

|}

Abstiegsrunde 

|}

Nationalliga B 

|}

1967
Fußballsaison 1966/67